Лев Влади́мирович Даль (11 июня 1834, Оренбург, Российская империя — 21 марта 1878, Москва, Российская империя) — российский архитектор, исследователь русского деревянного зодчества, академик Императорской Академии художеств. Автор проектов нового ярмарочного собора и церкви святых Космы и Дамиана в Нижнем Новгороде.

Считается основателем научно-прагматического направления русского стиля, возникшего в 1870-е годы.

Биография 
Лев Владимирович Даль, сын известного лингвиста Владимира Ивановича Даля (1801—1872), родился в городе Оренбурге Оренбургской губернии. Получил домашнее воспитание под руководством родителя. Поступил в Императорскую академию художеств, но, не доучившись, вступил в Стрелковый полк Императорской Фамилии. Выдержав юнкерский экзамен, с декабря 1855 года по апрель 1856 года, находился в войсках действующей армии. Отслужив два года, Даль, в чине поручика, в 1857 году, вышел в отставку с целью окончания академического курса по архитектуре. Окончил Академию художеств в 1859 году.

Выполнив несколько удачных проектов, был награждён золотыми и серебряными медалями Академии. В 1860 году, Даль за казённый счёт был отправлен за границу для дальнейшего усовершенствования. Во время учёбы за границей, занимался реставрацией хорошо сохранившихся бань в Помпеях. Данная работа, оконченная в 1862 году, принесла Далю в 1866 году звание академика архитектуры Императорской Академии Художеств.

Осенью 1862 года Даль прибыл в Париж и слушал здесь лекции в консерватории искусств и в школе изящных искусств, одновременно работая в Луврском музее и в Клюни. Весною 1863 года изучал средневековое искусство, осматривая европейские памятники XI—XV веков. Работал в Неаполе над неоконченным проектом различных построек для минеральных вод. В 1864 г. находился в археологической поездке по московской и нижегородской губерниям где впервые познакомился с памятниками русского зодчества. Летом 1865 года Даль снова был за границей, участвуя в конкурсе на реставрацию флорентийского собора Santa Maria del Fiore.

Вернувшись в Россию, уже в звании академика, Даль в 1866 году поступил на службу губернским архитектором в Нижний Новгород (его официальная должность на тот момент - "внештатный техник строительного отделения Нижегородского губернского правления"). Ряд работ по проектам Даля осуществлял в Нижнем Новгороде архитектор Р. Я. Килевейн. В конце 1866 года Л. В. Даль вместе с А. О. Карелиным открыли первую в Нижнем Новгороде Художественную общедоступную школу в нескольких комнатах губернаторского дома-дворца в Нижегородском кремле. Даль первые несколько лет существования школы преподавал рисование. 

Будучи членом строительного совета при московской городской управе выработал проект для здания музея древностей. Также состоял архитектором при Румянцевском музее. Работал преподавателем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Член Московского архитектурного общества с 1868 года. С 1 июня 1873 года, по Высочайшему повелению, был прикомандирован к академии художеств в качестве сверхштатного адъюнкт-профессора, а в 1875 году назначен сверхштатным младшим помощником главного архитектора по постройке московского храма Христа Спасителя.В 1875—1877 годах, в звании сверхштатный адъюнкт-профессор, по поручению академии путешествовал в сопровождении двух её учеников по России для изучения памятников старинного русского зодчества в поволжских местах и Олонецкой губернии.

Скончался весной 1878 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (16 уч.).

Проекты 
По мнению Русского Биографического Словаря главные из произведенных им построек:
 Александро-Невский Новоярмарочный собор в Нижнем Новгороде (1868—1881 гг.)
 церковь святых Космы и Дамиана в Нижнем Новгороде (1872—1890 гг., разрушена советской властью в 1930—1940 гг.)
 памятник гражданину Минину в Нижнем Новгороде (надгробье в Спасо-Преображенском соборе кремля).

Награды 
 1854 — малая серебряная медаль.
 1854 — большая серебряная медаль.
 1858 — малая золотая медаль, за проект римско-католического собора с домом призрения.
 1859 — большая золотая медаль, по конкурсу за проект роскошных бань.

Письменные труды 
 «Сохранение древнерусских памятников» («Зодчий», 1874 № 12);
 «Кадила» («Зодчий», 1874 № 1—2);
 «Обзор русского орнамента» («Зодчий», 1876 г. № 7, 9—12, 1877 г. № 9—10);
 «Историческое исследование памятников русского зодчества» («Зодчий», 1872 г. № 2, 5, 7; 1873 г. № 1, 5, 11, 12);
 «Материалы для истории русского гражданского зодчества» («Зодчий», 1874 г. № 3, 7);
 «Трехглавые церкви» («Зодчий», 1874 г. № 11);
 «Древние деревянные церкви в России» («Зодчий», 1875 г. № 6);
 «Назначение голосников» («Зодчий», 1875 г. № 7—8)
 «Московские древности. Звенигородский Усненский собор», «Ростовские изразцы» («Вестник Общества древнерусского искусства», 1874—1876 гг., отд. IV);
 «По вопросу об архитектуре XII в. в Суздальском княжестве» («Труды первого археологического съезда в Москве», т. I);
 «Заметка о медных гривнах в XII в.» («Трудах Московского Археологичского Общества», т. 4)
 и др.

Примечания

Литература 
 
 Ялозо А. Памяти Л. В. Даля // Зодчий. 1881. № 11, 12
 Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. Русская историко-архитектурная наука XVIII—начала XX века. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. — 192 с. — 4000 экз.
 
 Мошина Т. А. Архитектор Л. В. Даль // Славяне в Карелии. — Петрозаводск, 2003
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — 400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)
 
 Филатов, Н. Ф. Лев Владимирович Даль: художник, архитектор, исследователь мировой и русской национальной культуры. — Нижний Новгород: Б. и., 1999. — 127, [1] с. — Отпечатано в типографии Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Ссылки 
 
 Русский Биографический Словарь
 Даль, родившийся в Оренбурге. Газета «Вечерний Оренбург». Галина Матвиевская

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Нижнего Новгорода
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Архитекторы Москвы
Члены Московского архитектурного общества
Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Губернские архитекторы
Выпускники Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств
Нижегородские губернские архитекторы
Исследователи русского деревянного зодчества